Aravane Rezaï era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Il singolare del torneo di tennis Open 88 Contrexéville 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Timea Bacsinszky che ha battuto in finale Beatriz García Vidagany 6–1, 6–1.

Teste di serie 

  Claire Feuerstein (quarti di finale)
  Anna-Lena Friedsam (secondo turno)
  Anne Schäfer (secondo turno)
  Timea Bacsinszky (Campionessa)

  Ons Jabeur (primo turno)
  Sofia Shapatava (primo turno)
  Amra Sadiković (primo turno)
  Angelique van der Meet (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Open 88 Contrexéville 2013